Jana z Armagnacu ( Jeanne d'Armagnac, 1346/1347– 31. ledna 1388 Poitiers) byla vévodkyně z Berry a Auvergne.

Narodila se jako dcera hraběte Jana z Armagnacu a Beatrix z Clermontu a 17. října 1360 byla v Carcassonne provdána za francouzského prince Jana. Ženich téhož roku získal od svého otce vévodství Berry a Auvergne, poté, co byl donucen na základě smlouvy z Brétigny a z Calais přenechat své Poitou Anglii. Zároveň se stal společně s dalšími významnými muži francouzského království jedním z rukojmích, kteří byli vysláni do ostrovního království jako náhradníci za propuštěného krále Jana. Guillaume de Machaut , bývalý sekretář Jana Lucemburského sepsal pro jeho vnuka Jana z Berry Příběh o studánce lásky, který pojednával o šlechtici, jenž v rozporu s hlasem svého srdce musí odejít do zajetí a opustit svou milovanou. Jana porodila vévodovi tři syny a dvě dcery, všichni tři synové zemřeli v mladém věku. Sama vévodkyně zesnula po dlouhé nemoci roku 1388.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Armagnacové
Vévodkyně z Berry
Vévodkyně z Auvergne
Úmrtí v Poitiers
Narození v roce 1346
Úmrtí v roce 1387